Camila Vezzoso – modella uruguaiana
 Sergio Vezzoso – allenatore di calcio e calciatore italiano
 Walter Luis Pelletti Vezzoso – ex calciatore uruguaiano